Al-Amin – califfo abbaside
 Muhammad VIII al-Amin – Bey di Tunisi